Giovanni Delago – fondista italiano
 Nadia Delago – sciatrice alpina italiana
 Nicol Delago – sciatrice alpina italiana